

Cinema 
La sciarpa (L'Écharpe), regia di Albert Capellani (1910)
La sciarpa – film del 2001 diretto da Francesca Frizzi Maniglio

Letteratura 
La sciarpa (The Scarf) – romanzo di Robert Bloch del 1947

Televisione 
La sciarpa – sceneggiato televisivo del 1963 diretta da Guglielmo Morandi